Kochani kan syfta på:

Bulgarien 

 Kotjani, distrikt, Smoljan, Obsjtina Nedelino,

Nordmakedonien 

 Kočani, kommunhuvudort, Opsjtina Kočani,